Il singolare  del Challenger of Dallas 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ryan Sweeting era il detentore del titolo, ma si è ritirato dal torneo.

Alex Bogomolov, Jr. ha battuto in finale Rainer Schüttler 7–6(5), 6–3

Teste di serie

  Robert Kendrick (primo turno)
  Michael Russell (primo turno)
  Björn Phau (secondo turno)
  Rainer Schüttler (finale)

 Dustin Brown (secondo turno)
 Ryan Sweeting (ritiro a causa di spasmi)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Marinko Matosevic (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger of Dallas 2011
ATP Challenger Tour 2011